Фудзи Спидвей — трасса Формулы-1, находится у подножья горы Фудзияма, префектура Сидзуока, Япония. Место проведения входящих в чемпионат «Формулы-1» Гран-при Японии в – и – годах. Автодром принадлежит компании Toyota.

История 

В начале 60-х годов Япония начала стремиться к интеграции в мировое сообщество. Тогда в компании «Mitsubishi» родилась идея возведения автодрома для проведения этапов NASCAR.

Строительство трассы началось в 1963 году частной компанией. Сначала возвели одну из прямых протяжённостью 1,5 км. Затем построили первую профилированную 180-градусную дугу с углом наклона полотна в 33 % и почти завершили предварительные работы для создания второй.

Но к 1965 году закончились выделенные на строительство деньги, а интерес к «овальным» гонкам в Японии пропал, потому решено было не заканчивать строительство овала, а превратить уже имеющиеся участки в классический автодром европейского типа.

В итоге получилось уникальное в своём роде кольцо, которое можно сравнить разве что с той версией Индианаполиса, что использовалась «Формулой 1» в начале XXI века. Длинная и широкая стартовая прямая в самом конце резко ныряла вниз, уходя на бэнкинг, а оттуда пилоты попадали на узкую и довольно извилистую дорожку. На этой конфигурации трассы проводились этапы Гран-при Японии до  года.

После Ф1 на «Мон Фудзи» проводились местные соревнования и этапы чемпионата мира спортпрототипов, заезды драг-рейсинга. В 1986 и 1993 годах были возведены шиканы для замедления скорости машин.

После приобретения трассы компанией «Toyota» в 2000-м как тестового трека трасса была модернизирована Германом Тильке. В частности, была полностью разрушена «визитная карточка» трассы — 230-градусная дуга, вместо неё была построена серия медленных поворотов. В такой конфигурации на ней прошли Гран-при Японии 2007 и 2008 годов.

Позже было принято решение чередовать Гран-при с другой трассой — Судзукой, но из-за финансового кризиса «Тойота» признала, что не желает нести расходы на проведение этапа 2010-го.

Повороты 

Официальные названия 12 поворотов трассы Фудзи. В названия поворотов включены обозначения их радиусов в метрах.
 First Corner 27R
 75R
 Coca Cola Corner 80R
 100R
 Hairpin Corner 30R
 120R
 300R
 Dunlop Corner 15R
 300R
 45R
 Netz Corner 25R
 Panasonic Corner 12R

Победители Гран-при Японии на трассе Фудзи 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в чемпионат мира Формулы-1.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Google Map

Трассы Формулы-1
Гоночные трассы Японии
Гран-при Японии
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2020 года
Префектура Сидзуока